Фортуна́то () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фортунато, Андреа (1971—1995) — итальянский футболист.
 Фортунато, Грегорио (1900—1962) — начальник охраны президента Бразилии Жетулиу Варгаса.
 Фортунато, Даниэле (род. 1963) — итальянский футболист и тренер.
 Фортунато, Джустино (1848—1932) — итальянский историк и политик.
 Фортунато, Марио (1904—1970) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Фортунато, Михаил (род. 1931) — певец, регент, композитор, протоиерей, преподаватель.
 Фортунато, Серхио (род. 1956) — аргентинский футболист, нападающий.
 Фортунато, Франческо (род. 1994) — итальянский легкоатлет.

Примечания